Ågren ist der Familienname folgender Personen:

 Ayla Ågren (* 1993), norwegische Rennfahrerin

 Gösta Ågren (1936–2020), finnischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Janet Ågren (* 1949), schwedische Schauspielerin
 Jennifer Ågren (* 1993), schwedische Taekwondoin
 Leo Ågren (1928–1984), finnischer Schriftsteller
 Morgan Ågren (* 1967), schwedischer Fusionmusiker
 Ulrika Ågren (* 1987), schwedische Handballspielerin, siehe Ulrika Toft Hansen